Renzo Spinaci (Junín, Provincia de Buenos Aires, Argentina; 8 de marzo de 1993) es un futbolista argentino. Juega de mediocampista y su equipo actual es ASD San Luca de Serie D de Italia.

Clubes

Estadísticas 
Actualizado hasta el 18 de octubre de 2020

Referencias 
 Ficha en Soccerway
 Ficha en Transfermarkt

Futbolistas de Junín (Buenos Aires)
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Sarmiento (Junín)
Futbolistas del Club Atlético Sarmiento (Junín)
Futbolistas del Club Atlético Tigre
Futbolistas del Club Villa Dálmine
Futbolistas del Club Atlético Los Andes
Futbolistas del Club Sportivo Estudiantes (San Luis)